Ко́лдуотер ( /ˈkoʊldˌwɔtər/) — город и административный центр округа Команчи, штата Канзас, США. Согласно переписи 2010 года, население города составляет 828 человек, что на 4,5 % больше показателя 2000 года.

История 
В 1884 году жители округа Харпер G.W. Vickers, Timothy Shields, J.P. Grove, Samuel Sisson, C.M. Cade и C.D. Bickford, решили создать населённый пункт в северной части округа Команчи. Они купили участок земли и составили план поселения. Назвать его было решено в честь одноимённого города Колдуотер штата Мичиган. В начале следующего года поселение имело достаточное количество жителей для организации его в город, а 27 февраля 1885 года город получил статус административного центра округа. Управлялся город тремя комиссарамиангл.: Owen Connaughton, George M. Morris и David T. Mclntire; а так же делопроизводителем R.A. Grossman.

В 1887 году компания Atchison, Topeka and Santa Fe Railway провела ветку железной дороги через город Колдуотер. Это событие значительно усилило приток иммигрантов. Это единственная ветка железной дороги в округе.

В 1889 году в Оклахоме была открыта для заселения индейская территория из  (большая часть территории шести современных округов: Канейдиан, Кингфишер, Кливленд, Логан, Оклахома, Пейн. В этих земельных гонках приняло участие значительное число фермеров округа Команче, что положило начало депопуляции округа и города Колдуотер в частности.

Тяжелые времена наступили с засухой 1890—1896 годов. Урожаи гибли; снижение численности населения достигло своего апогея. Перепись населения 1900 года показала снижение популяции города за декаду на 45 %. В целом в округе засуха повлияла на перераспределение доминирования с сельского хозяйства на скотоводство. Количество животноводческих хозяйств сильно возросло.

География 
Город Колдуотер расположен в южной части штата Канзас. Город лежит в области Великих равнин, на Среднем Западе США. Территория города состоит из двух частей, соединённых узким перешейком: главная северо-восточная часть и парковая юго-западная часть. Обе части приблизительно равны по площади. В юго-западной части города (парковой) расположено одноимённое озеро Колдуотер (Coldwater Lake). С севера в озеро впадает Кавалерийский ручей (Cavalry Creek), выходит ручей из южной части озера, перекрытой плотиной.
Колдуотер имеет следующие географические координаты: , расположен город на высоте 642 м над уровнем моря.
По данным Бюро переписи населения США 2010 года, город имеет общую площадь 7,72 км2, из которых 6,84 км2 (или 89 %) земли и 0,88 км2 (или 11 %) водной поверхности.

Климат 
Колдуотер лежит в переходной климатической зоне между субтропическим океаническим климатом и Умеренно континентальным климатом. Климат жаркий и влажный летом, и холодный и сухой зимой. Средняя годовая температура составляет +14,2 °C. Температура выше +32 °C подымается в среднем 78 дней в году; ниже 0 °C опускаться в среднем 111 день в году. Город имеет 56 дождливых дней в году. Средний годовой уровень снега составляет 41 см. Суммарный годовой уровень осадков составляет 605 мм. Январь является самым холодным месяцем, июль — самым тёплым, июнь — самым влажным. Самая высокая температура, отмеченная в Колдуотере за весь период наблюдений, +46,1 °C (1954 год), а самая низкая −27,8 °C (1989 год).

Население 

По данным переписи населения 2010 года население города Колдуотер составляет 828 человек, что составляет 44 % всего населения округа Команчи и 0,03 % всего населения Канзаса. По сравнению с 2010 годом, население города увеличилось на 4,5 %. Расовый состав населения города Колдуотер в сравнении с данными по штату Канзас в 2010 году следующий:

 В городе 380 домохозяйств. Средняя плотность населения составляет 110 человек на км2. Количество жилья — 458 единиц.

 Из всех домохозяйств 26,8 % хозяев имеют детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними; 45,5 % состоят в браке; 7,6 % матерей-одиночек; 3,9 % отцов-одиночек; 42,9 % не имеют семьи. В 39,5 % всех домохозяйств проживает один человек, 18,9 % из них в возрасте 65 лет и старше. Средний размер проживающих в одном домохозяйстве 2,12 человека; средний размер одной семьи 2,81 человека.

Средний возраст в городе 46,1 лет. 23,3 % жителей в возрасте до 18 лет; 5,7 % в возрасте от 18 до 24 лет; 19,2 % — от 25 до 44 лет; 26,8 % — от 45 до 64 лет; 25,1 % в возрасте 65 лет и старше. Гендерный состав города: 47,5 % мужчин и 52,5 % женщин.

Около 8,7 % семей и 9,8 % всего населения живут ниже черты бедности, в их числе 8,8 % моложе 18 лет и 8,9 % в возрасте 65 лет и старше.

Транспорт 

Севернее города Колдуотер два шоссе объединяются в одно, и пересекают территорию города с севера на юг:
шоссе США US 160англ. и шоссе США US 183англ..

Город располагает двумя аэропортами:
 Аэропорт округа Команчи (Comanche County Airport), код FAA 3K8. Расположен южнее города. Аэропорт используется для авиации общего назначения.
 Аэропорт Старк (Stark Airport), расположен северо-восточнее города. Используется для коммерческих воздушных перевозок.

Образование 
Школы в округе Команчи объединены в Единый Школьный Округ (Юго-Центральный USD 300).
Для прохождения обучения от K до 8 класса, дети города должны посещать школу в соседнем городе Протекшинангл.:
 Юго-Центральная Начально-Средняя школа Протекшина.
В самом Колдуотере расположена школа для учеников от 9 до 12 класса:
 Юго-Центральная Старшая Школа Колдуотера.

Достопримечательности 
 Исторический музей округа Команчи; адрес — 105 West Main Street.
 Театр Вождя (Национальный реестр исторических мест США); адрес — 122 East Main Street.
 Здание окружного суда округа Команчи (Национальный реестр исторических мест США); адрес — 201 South New York Avenue.

Известные горожане 
 Chick Brandom (1887—1958), игрок бейсбола, выступал в Национальной бейсбольной лиги США с 1908 по 1915 года.
 Harold S. Herd (1918—2007), занимавший должности мэра города Колдуотер (1950—1954) и судьи Канзасского Верховного Суда (1979—1993). В годы Второй Мировой войны служил офицером военно-морского флота США.

Примечания

Дополнительная информация 
 Канзас: Историческая энциклопедия штата. (События, учреждения, промышленность, округа, города, выдающиеся личности) в трёх томах; Френк Блекмар(англ.); Стандартное издание; 1912 год. Том первый, PDF, Том второй, PDF, Том третий, PDF.
 История штата Канзас; Уильям Г. Катлер. Чикаго, 1883 г.

Ссылки 
Город
 Сайт города Колдуотер.
 .
Округ
 .
Образование
 .
Карты
 Карта города Колдуотер, Канзасский Департамент Транспорта (KDOT).
 Карта округа Команчи, Канзасский Департамент Транспорта (KDOT).

Города Канзаса
Окружные центры Канзаса